Příjmení Vavřík nosí více významných osobností:

 Jan Vavřík-Rýz (1900–1970) – český loutkář, herec, komik, výtvarník, řezbář, kreslíř a režisér
 Karel Vavřík (* 1933) – český pedagog a regionální historik
 Marlen Vavříková (* 1976) – česká hobojistka
 Zdeněk Vavřík (1906–1964) – český knihovník, básník, prozaik a dramatik

Externí odkazy